César Gaviria – politico ed economista colombiano
 Fernando Gaviria – ciclista su strada e pistard colombiano
 Gustavo Gaviria – criminale colombiano, cugino di Pablo Escobar
 Hermán Gaviria – calciatore colombiano
 Pablo Emilio Escobar Gaviria – nome completo di Pablo Escobar, criminale e politico colombiano
 Roberto de Jesús Escobar Gaviria – criminale colombiano, fratello di Pablo Escobar